12-й Чемпионат Европы по футзалу и 1-й в новом формате прошëл с 19 января по 6 февраля 2022. Страна-хозяйка — Нидерланды — была определена 30 мая 2019 года.

Португалия была действующим чемпионом и защитила титул победив Россию в финале со счётом 4:2 и став двукратным чемпионом Европы.

Выборы страны-хозяйки 
На проведение турнира было 7 претендентов.

В итоге осталось 3 кандидата.
: Амстердам и Гронинген
: Лиссабон и Порту
: Лилль и Орши

24 сентября 2019 года в Любляне было объявлено, что турнир примут Нидерланды. 20 матчей чемпионата пройдут в Амстердаме на арене Ziggo Dome вместимостью 17 000 зрителей, а ещё 12 - в Гронингене на арене MartiniPlaza вместимостью 4 500 зрителей. Из-за неблагоприятных эпидемиологических условий допуск болельщиков на матчи был разрешён лишь с 26 января. Максимальная квота составила 1250 зрителей.

Групповой этап 
Начало матчей указано по местному времени (CET или UTC+01:00)

Группа A 

|}
(Х) Хозяева

Группа B 

|}

Группа С 

|}

Группа D 

|}

Раунд плей-офф

Сетка

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Награды 
 Самый ценный игрок турнира
  Зики Те
 Лучший бомбардир турнира
  Биржан Оразов — 7 голов
 Символическая сборная турнира
  Кирилл Ципун (вр)
  Серхио Лосано
  Дуглас Жуниор
  Сергей Абрамов
  Зики Те

Итоговое положение команд

Права на вещания 
  - QAZSPORT
 - TF1 
  - BBC 
  - 
  - Матч ТВ, Матч! Арена
  - RAI
 - ARD, ZDF
  - GPB

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2022 год в мини-футболе
2022
мини-футбол
Международные спортивные соревнования в Нидерландах
Мини-футбол в Нидерландах